Joseph Nonge Boende (Bélgica, 15 de mayo de 2005) es un futbolista belga que juega como mediocentro en la Juventus de Turín "B" de la Serie C de Italia.

Trayectoria

Inicios 
Estuvo en las categorías inferiores del RSC Anderlecht y fue por fichado el 18 de julio de 2021 por la Juventus de Turín uniéndose a las categorías inferiores.

El 17 de diciembre de 2022 debutó con la Juventus de Turín en un partido amistoso contra Arsenal F.C en el Emirates Stadium de Londres, Joseph entró de cambio al minuto 63 por Matías Soulé, al minuto 90, ofreció un pase a su compañero Samuel Iling-Junior, direccionando el balón al marco rival, debido a un error de desvío del portero Rob Holding, el balón entró a las redes, finalizando el encuentro con victoria 0-2. Cinco días después se enfrentó ante HNK Rijeka en un partido amistoso, ingresó al terreno de juego al minuto 77 por Moise Kean, el encuentro finalizó con victoria 1-0.

Juventus de Turín "B" 
El 19 de marzo de 2023 debutó con la Juventus de Turín "B" en la serie C contra el Pro Patria en el que disputó sesenta y un minutos por el empate 1-1.

Selección nacional

Categorías inferiores 
El 6 de octubre de 2021 tuvo un partido de la Clasificación al Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA 2022 con la selección sub-17 de Bélgica contra Luxemburgo fue alineado como jugador titular y fue sustituido al minuto 69, el conjunto belga perdió 0-1. Siete días después se enfrentó ante Noruega, Boende ingresó al terreno de juego al minuto 89, para después finalizar 0-2 a favor de Bélgica.

Participaciones en categorías inferiores

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Vida privada 
Nació en Bélgica, de padre congoleño y de madre costarricense, posee triple nacionalidad de Bélgica, República Democrática del Congo y Costa Rica.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Joseph Nonge Boende en Transfermarkt
 Ficha de Joseph Nonge Boende en Cero a cero 
 Ficha de Joseph Nonge Boende en Soccerway

 
Futbolistas de Costa Rica
Futbolistas de Bélgica
Futbolistas de la Juventus de Turín "B"